

Населені пункти та їхні частини
 Неживенць — село в гміні Боброво Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Неживенць — село в гміні Члухув Члуховського повіту Поморського воєводства
 Неживенць — осада в гміні Члухув Члуховського повіту Поморського воєводства

Примітки